Carlos Mendoza puede referirse a:

Carlos Mendoza (1847-1924), seudónimo utilizado por el escritor español Alfredo Opisso y Viñas.
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña (1872-1950), ingeniero de caminos español.
Carlos Mendoza Aupetit (1951-), director de cine e investigador mexicano.
Carlos Mendoza Davis (1969-), político mexicano.
Carlos A. Mendoza, político argentino, que fue gobernador de la provincia de Mendoza.